Barsabores, Barassaborses, Varazes-Sapor, Barazes-Sapor, Uarazes-Sabor, Varaz-Xapu pode referir-se a:

 Barsabores (marzobã) — oficial sassânida do 
 Barsabores Amatúnio — nobre armênio do 
 Barsabores Paluni — nobre armênio do